

Sigle 
 Good Laboratory Practice

Codici 
 GLP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gulgubip (Papua Nuova Guinea)